Die großen Vier steht für:
 Die großen Vier, Roman von Agatha Christie
 Die großen Vier, Rat von vier Siegernationen nach dem Ersten Weltkrieg, siehe Rat der Vier
 Die großen Vier (deutsche EVU), vier Elektrizitätsversorgungsunternehmen in Deutschland
 Die großen Vier (Japan), vier japanische Anwaltskanzleien

Siehe auch:
 Big Four
 De fire store